Az 1937-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a harmincegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

I/B osztály 
Vidéki döntő: MOVE Eger SE–Tatabányai SC 2:1, a Szegedi VSE nem indult

Döntő: MOVE Eger SE–BBTE 6:2, 1:1

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1937-1939
Nemzeti Sport 1937.08.22., 09.06., 09.09. (I/B döntők)

1937
Magyarferfivizilabdabajnoksag